Literatursendung steht für
Literaturfernsehsendung
Literaturrundfunksendung
Siehe auch
Literaturmagazin